

Квалификации

Резултати

Класиране

Играчи

Треньори

Финална фаза 
 не се класира за финалната фаза.

Източници 
 UEFA.com
 WorldFootball

2008
Европейско първенство по футбол 2008